Ана Йелушич (, род. 28 декабря 1986 года, Риека) — хорватская горнолыжница, участница трёх Олимпийских игр, призёр этапов Кубка мира. Специализируется в слаломных дисциплинах.

В Кубке мира Йелушич дебютировала в 2002 году, в январе 2007 года первый раз попала в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 2 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, обе в слаломе. Лучшим достижением Йелушич в общем зачёте Кубка мира является 22-е место в сезоне 2006-07.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Йелушич, находясь в 15-летнем возрасте, была самой молодой участницей игр, в слаломе заняла 23-е место, а в гигантском слаломе 37-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине стала 15-й в слаломе, кроме того, стартовала в гигантском слаломе, но не смогла финишировать.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: гигантский слалом — не финишировала, слалом — 12-е место.

За свою карьеру участвовала в пяти чемпионатах мира, лучший результат 4-е место в слаломе на чемпионате-2007.

Чемпионка Хорватии в слаломе (2009), Австрии в гигантском слаломе (2003). Обладательница Trofeo Topolino (2001).

Использует лыжи производства фирмы .

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Риеке
Горнолыжники Хорватии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту
Чемпионы Хорватии по горнолыжному спорту